Il doppio dell'Open Gaz de France 2007 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2007.

Cara Black e Liezel Huber hanno battuto in finale Gabriela Navrátilová e Vladimíra Uhlířová 6–2, 6–0

Teste di serie
 Cara Black Liezel Huber (campionesse)
 Dinara Safina Katarina Srebotnik (quarti di finale)
 Janette Husárová Květa Peschke (primo turno)
 Nathalie Dechy Émilie Loit (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open Gaz de France 2007